Балтаюрт — топонимы в Ишимбайском районе Башкортостана

 Балтаюрт — река
 Балтаюрт — селение